

Università 
 HUT – Helsinki University of Technology

Codici 
 HUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Hutchinson (Kansas), Stati Uniti